Augusto Magli (1923–1998), joueur de football italien ;
 Filippo Magli (né en 1999), coureur cycliste italien ;
 Giovanni Magli (1884-1969), général italien de la Seconde Guerre mondiale.